Opencaching oder OpenCaching ([]) bezeichnet:
 die deutsche Geocaching-Website Opencaching.de
 die polnische Geocaching-Website Opencaching.pl
 die ehemalige Geocaching-Website OpenCaching.com, siehe Geocache-Datenbanken
 verschiedene weitere, kleinere Geocaching-Websites